Gulian bezeichnet unter anderem folgende Personen und Orte:

Personen
 Constantin Ionescu Gulian (1914–2011), rumänischer Philosoph
 Gulian C. Verplanck (1786–1870), US-amerikanischer Politiker (Demokraten)
 Gulian Verplanck (1751) (1751–1799), US-amerikanischer Banker und Politiker (Föderalisten)

Geographische Orte
 Mount Gulian, denkmalgeschütztes Anwesen in Fishkill (New York)
 Gulian (Mohe), Forstplatz im Kreis Mohe, China

 siehe auch: Golian